IX турнир на Кубок мира по волейболу среди мужских команд проходил в Кагосиме, Хиросиме, Кумамото, Осаке, Нагое и Токио (в залах National Yoyogi и Komazawa) с 18 ноября по 2 декабря 1999 года.

Соревнования являлись первым этапом отбора на Игры XXVII Олимпиады. По результатам турнира призёрами Кубка мира и обладателями путёвок в Сидней-2000 стали сборные России, Кубы и Италии.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 12 сборных:  
 победители континентальных чемпионатов 1999 года: , , , , , 
 вице-чемпионы континентов: , , , 
 бронзовый призёр чемпионата Азии  (из-за того, что вице-чемпион региона команда Австралии была освобождена от отбора на Олимпийские игры), 
  и  — по wild card,
  на правах команды, принимающей соревнования.

Ход турнира 
Борьба за медали развернулась между сборными Кубы, России, Италии и США. Ни одной из команд не удалось избежать игровых перепадов на изнурительной марафонской дистанции Кубка — по 11 матчей за 15 дней. 

Чемпионы мира и Европы итальянцы потерпели в первых четырёх матчах два поражения (от России и США), но затем одержали шесть побед подряд, что в итоге позволило им зацепиться за призовое место. Кубинцы, напротив, начали турнир с серии из семи побед, но не выдержали взятого темпа. После проигрыша в восьмом туре сборной США они стали делить первую строчку со сборной России, которая в свою очередь своё единственное на тот момент поражение потерпела от южнокорейской команды.

В девятый игровой день лидеры турнира встретились друг с другом и важнейшая победа осталась за Россией. В предпоследний игровой день кубинцы потерпели третье поражение подряд (на сей раз от Бразилии), ещё претендовавшие на победу итальянцы отдали две партии сборной Испании; американцы, имевшие шансы на олимпийскую путёвку, уступили другому «возмутителю спокойствия» — корейцам, а Россия в переполненном зале National Yoyogi в трёх партиях одолела хозяев соревнований. Это означало, что впервые принимавшая участие на Кубке мира российская команда выиграла почётный трофей за тур до окончания соревнований. 

Победа сборной Кубы над Италией в последний игровой день привела к тому, что обе команды завоевали олимпийские путёвки — в отличие от сборной США, набравшей с ними одинаковое количество очков, но не попавшей в тройку из-за худшего соотношения партий. Самым ценным игроком турнира был признан диагональный сборной России Роман Яковлев.

Результаты

Первый раунд

Кагосима 
18 ноября

19 ноября

20 ноября

Токио 
18 ноября

19 ноября

20 ноября

Второй раунд

Кумамото 
22 ноября

23 ноября

Хиросима 
22 ноября

23 ноября

Третий раунд

Нагано 
26 ноября

27 ноября

28 ноября

Осака 
26 ноября

27 ноября

28 ноября

Четвёртый раунд

Токио, National Yoyogi 
30 ноября

1 декабря

2 декабря

Токио, Komazawa 
30 ноября

1 декабря

2 декабря

Турнирная таблица

Сборная России — победитель Кубка мира 

Главный тренер — Геннадий Шипулин.

Индивидуальные призы

См. также 

Матчи мужской сборной России по волейболу 1999

Ссылки 
 Результаты Кубка мира-1999 на сайте The-Sports.org 

1999 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1999 года
Декабрь 1999 года
Спорт в Японии в 1999 году